George Mackenzie peut faire référence à :

 George Mackenzie de Rosehaugh (1636–1691), avocat écossais,
 George Mackenzie, 1er comte de Cromartie (1630–1714), secrétaire d'État écossais,
  (c. 1703–1766),
 , officier lors du siège de Gibraltar,
  (?–1651), chef de clan et noble écossais,
 George Henry Mackenzie (1837–1891), joueur d'échecs écossais,
  (1890–1956), lutteur britannique,
  (1910–1943), officier de l'U.S. Navy,
 George P. MacKenzie (1873–1953), éducateur et commissaire du Yukon,
 George Mackenzie, pseudonyme du joueur de baseball  (1975- )
 George McKenzie, boxeur britannique.

Voir aussi 
 , un destroyer de l'U.S. Navy.